еПри Лондона 2022 года () — этап сезона 2021/2022 чемпионата мира «Формулы E», состоящий из двух гонок, которые прошли 30 и 31 июля на территории выставочного центра «ExCeL», Лондон, Великобритания. Это четвёртый еПри Лондона в истории.

Перед еПри 
Как и в предыдущий год FIA снизила количество доступной энергии на гонку с 52 кВт·ч до 46 кВт·ч. Это было сделано, так как трасса позволяет регенерировать большее количество энергии, и это снижение поможет избежать большого количества аварий в гонке.

Также, по сравнение с предыдущим годом трасса была изменена. На втором секторе была убрана двойная шпилька, которая была раскритикована гонщиками за её аварийность. Вместо неё была добавлена шикана наподобие «автобусной остановки».

Первая гонка

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 29 июля в 17:15 по местному времени. Вторая — 30 июля в 09:00 (UTC+1).

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +23…25 °C. Трасса +26…32 °C.

Квалификация началась в 10:40 по местному времени (UTC+1). Победу в квалификации одержал гонщик команды  Джейк Деннис.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Времена Лукаса ди Грасси были удалены за сдерживание Митча Эванса и Робина Фряйнса на быстрых кругах. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +27…26 °C. Трасса +33…30 °C.

Гонка стартовала в 15:03 по местному времени (UTC+1). Победу в гонке одержал Джейк Деннис. Вместе с ним на подиум поднялись гонщики команды  Стоффель Вандорн и Ник де Врис. Позже после гонки Ник де Врис получил штраф, и третье место досталось Нику Кэссиди.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг.
 Ник де Врис получил штраф в 5 секунд за смещение на прямой более, чем одного раза при защите позиции.
 Лукас ди Грасси получил штраф в 5 секунд за столкновение с Робином Фряйнсом.
 Себастьен Буэми получил штраф в 5 секунд за столкновение с Жан-Эриком Вернем.
 Жан-Эрик Вернь получил штраф в 5 секунд за столкновение с Александром Симсом.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Вторая гонка

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22…23 °C. Трасса +25…27 °C.

Квалификация началась в 10:40 по местному времени (UTC+1). Победу в квалификации вновь одержал Джейк Деннис.

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
  получил штраф в 3 позиции на стартовой решётке за пересечение линии на выезде с пит-лейн.

Гонка 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +26…27 °C. Трасса +32…30 °C.

Гонка стартовала в 15:03 по местному времени (UTC+1). Победу в гонке одержал гонщик  Лукас ди Грасси. Джейк Деннис финишировал вторым, третьим — Ник де Врис.

Круги лидирования

Примечания 
 Гонщики, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Сэм Бёрд получил штраф в 5 секунд за столкновение с Паскалем Верляйном.
 Эдоардо Мортара получил штраф в 5 секунд за то, что вытеснил Максимилиана Гюнтера с трассы.
 Максимилиан Гюнтер получил штраф в 10 секунд за нарушение правил проведения пит-стопа.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в Великобритании в 2022 году
ЕПри Лондона